Ашевская волость —  волость в Бежаницком районе Псковской области в 1995 — 2010 гг. (упразднена в пользу сельского поселения Ашевское)
 Ашевская волость —  волость в Новоржевском уезде Псковской губернии в 1924 — 1927 гг.